Siadcza peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Siadcza, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Siadcza, un village dans la voïvodie de Silésie